Филадельфия Филлис в сезоне Главной лиги бейсбола 2004 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 86 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 21
 Выигрышей: 10
 Поражений: 11
 Процент побед: 47.62
 Очков набрано: 88
 Очков пропущено: 80

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 17
 Поражений: 11
 Процент побед: 60.71
 Очков набрано: 153
 Очков пропущено: 131

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 13
 Поражений: 14
 Процент побед: 48.15
 Очков набрано: 159
 Очков пропущено: 157

Июль 

 Игр: 28
 Выигрышей: 13
 Поражений: 15
 Процент побед: 46.43
 Очков набрано: 112
 Очков пропущено: 144

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 12
 Поражений: 16
 Процент побед: 42.86
 Очков набрано: 151
 Очков пропущено: 147

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 19
 Поражений: 8
 Процент побед: 70.37
 Очков набрано: 158
 Очков пропущено: 112

Октябрь 

 Игр: 3
 Выигрышей: 2
 Поражений: 1
 Процент побед: 66.67
 Очков набрано: 19
 Очков пропущено: 10

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Филадельфия Филлис
МЛБ в сезоне 2004